«Селье и Белло Влашим» () — чешский футбольный клуб из города Влашим. Выступает в Футбольной национальной лиге, втором по значимости дивизионе Чехии.

Прежние названия 
 1922 — АФК Влашим ()
 1951 — ЗСЕ Зброёвка Влашим ()
 1953 — ДСО Спартак Влашим ()
 1961 — ТЕ Спартак Влашим ()
 1974 — ТЕ Спартак БС Влашим ()
 1993 — ФК БС Влашим ()
 1994 — ФК Агрокс Влашим ()
 1998 — ФК Влашим ()
 2006 — ФК Граффин Влашим ()
 2016 — ФК Селье и Белло Влашим ()

Выступление в чемпионате и Кубке Чехии

Текущий состав

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба 
 Официальный сайт Футбольной ассоциации Чехии 
 Официальный сайт ФНЛ 

Футбольные клубы Чехии
Спорт во Влашиме